Армяно-азербайджанская война (1918—1920)

 Карабахский конфликт, имеющий давние исторические и культурные корни, приобрёл новую остроту в годы Перестройки (1987—1988)
 первая Карабахская война (1992—1994)
 Вооружённые столкновения в Нагорном Карабахе (2016) 
 Армяно-азербайджанские вооружённые столкновения (июль 2020)
 Вторая карабахская война («44-дневная война», сентябрь-ноябрь 2020)
 Азербайджано-армянский пограничный кризис (2021 — 2022)
 Столкновения в Нагорном Карабахе (август 2022)
 Столкновения на азербайджано-армянской границе (сентябрь 2022)